Жакупов — фамилия; имеет женскую форму Жакупова.
 Жакупов, Ануар Камзинович (1928—2011) — казахстанский государственный деятель.
 Жакупов, Базыл Шамуханович (1965—2021) — аким города Костанай (2015—2019).
 Жакупов, Серикхан Жакупович (род. 1950) — депутат Верховного Совета Казахстана.
 Жакупов, Тимур Базылович (род. 1995) — казахстанский футболист, защитник.